Svenska cupen 2008 kan vara:

Svenska cupen 2008 (bandy)
Svenska cupen i fotboll 2008